Borneo Sevens 2009 – pierwsza edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Borneo Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 31 października – 1 listopada 2009 roku na Stadium Likas w Kota Kinabalu będąc drugim turniejem sezonu 2009.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadium Likas zawody były drugim rankingowym turniejem sezonu 2009 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała czwórka zmierzyła się w walce o Bowl.

W swoich grupach zwyciężyły Japonia, Hongkong i Chiny, ci ostatni zostali wyeliminowani w fazie ćwierćfinałowej przez Malezyjczyków, którzy wygrali nierankingowy turniej w Brunei tydzień wcześniej. Pozostała dwójka faworytów spotkała się w finale, w którym triumfowali Japończycy, zwyciężając jednocześnie w całym cyklu.

Rozstawienie 
Zespoły zostały rozstawione według wyników osiągniętych w kwalifikacjach do PŚ 2009.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2009
Borneo Sevens
2009 w Malezji